Železný potok může být:

 Železný potok (přítok Heřmanického potoka) – levostranný přítok Heřmanického potoka v okrese Liberec
 Železný potok (přítok Hnilce) – slovenský potok, přítok Hnilce
 Železný potok (přítok Kameničky) – český potok, přítok Kameničky
 Železný potok (přítok Koprivničky) – slovenský potok, přítok Koprivničky
 Železný potok (přítok Nisy) – český potok, přítok Lužické Nisy
Železný potok (přítok Panenského potoka)